El toixó d'Indonèsia (Mydaus javanensis) és un mamífer carnívor que viu Java, Sumatra, Borneo i les illes Natuna. Malgrat el seu nom, hi ha proves genètiques concloents que no pertany al grup dels toixons, sinó que és un parent de les mofetes que viu al Vell Món.

Referències 

Mofetes